Села:
 Лосятин — Київська область, Білоцерківський район
 Лосятин — Тернопільська область, Кременецький район